Verschuere ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Verschuere (1924–1982), belgischer Comiczeichner
 Matthieu Verschuere (* 1972), französischer Fußballspieler
 Michael Verschuere (* 1986), bekannter als Michael Junior, belgischer Sänger
 Pol Verschuere (* 1955), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Verschueren